ISO 8859-2 lub bardziej formalnie ISO/IEC 8859-2, również znane jako ISO Latin-2, bądź „środkowo–” i „wschodnioeuropejskie”, jest drugą częścią standardu kodowania znaków zdefiniowanego przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Składa się ze 191 znaków łacińskiego pisma, z czego każdy jest zapisywany przy pomocy ośmiu bitów. Na jego podstawie została utworzona Polska Norma (PN-T-42118:1993) opisująca kodowanie polskich liter diakrytyzowanych w kodach 8-bitowych.

Pokrycie języków 
Używając tego zestawu znaków da się zapisać teksty w językach czeskim, węgierskim, polskim, rumuńskim, serbsko–chorwackim, słowackim, słoweńskim, jak również w górno– i dolnołużyckim. Jak widać poniżej, brakuje jednak polskich cudzysłowów, te są obecne w nowszym ISO 8859-16. Dodatkowo nadaje się do przedstawienia kilku zachodnioeuropejskich języków jak niemiecki, czy też angielski (choć dla tych języków powinien zostać zastosowany zestaw ISO 8859-1 lub nowszy ISO 8859-15).

W przeciwieństwie do ISO 8859-1, choć nie jest to stosowane, da się w tym zestawie znaków przedstawić też język fiński. Sporną kwestią jest natomiast dostosowanie tego kodowania do języka rumuńskiego z powodu faktu, iż zamiast liter Șș i Țț (S i T z przecinkiem) występują znaki Şş i Ţţ (S i T z cedillą). Co prawda, litery te zostały zunifikowane w pierwszej wersji Unicode’u, gdzie pojawienie się ich z cedillą czy przecinkiem było traktowane jako wybór glifu, a nie jako oddzielne znaki, to jednak fonty przeznaczone do użycia z tym językiem winny mieć znaki z przecinkiem w ich miejscach.

Tablica kodów 

W powyższej tabeli znak o kodzie 0x20 to zwykła spacja, 0xA0 to twarda spacja, a znak 0xAD to miękki dywiz.

Mapowanie na Unicode 
Poniższa tabela przedstawia miejsca znaków z ISO 8859-2 w Unicode:

Znaki o kodach 0x20 – 0x7E mają bezpośrednie odpowiedniki w Unicode. (0x20 → U+0020, 0x21 → U+0021 itd.)

Kody z przedziałów: 0x01 – 0x1F oraz 0x7F – 0x9F nie są używane w ISO 8859-2.

Zobacz też 
 kodowanie polskich znaków

Linki zewnętrzne 
 

ISO 8859-02